Indonesië
 Tirtayasa (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Tirtayasa (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam